Toponímia:
 Fleury o abadia de Saint-Benoît-sur-Loire, monestir al municipi de Saint-Benoît-sur-Loire, al departament de Loiret (Centre-Vall del Loira, França)
 Fleury (Aisne), municipi al departament de l'Aisne (regió dels Alts de França)
 Fleury (Aude), municipi al departament de l'Aude (regió d'Occitània, França)
 Fleury (Manche), municipi al departament de la Mànega (regió de Normandia, França)
 Fleury (Mosel·la), municipi al departament del Mosel·la (regió del Gran Est, França)
 Fleury (Oise), municipi al departament de l'Oise (regió dels Alts de França)
 Fleury (Pas de Calais), municipi al departament del Pas de Calais (Alts de França)
 Fleury (Somme), municipi al departament del Somme (Alts de França)
 Fleury-sur-Andelle, municipi al departament de l'Eure (regió de Normandia, França)
 Fleury-les-Aubrais, municipi al departament de Loiret (regió de Centre - Vall del Loira, França)
 Fleury-en-Bière, municipi al departament de Sena i Marne (regió de Illa de França, França)
 Fleury-devant-Douaumont, municipi al departament del Mosa (regió del Gran Est, França)
 Fleury-la-Forêt, municipi al departament de l'Eure (regió de Normandia, França)
 Fleury-sur-Loire, municipi al departament del Nièvre (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Fleury-Mérogis, municipi al departament de l'Essonne (regió d'Illa de França, França)
 Fleury-la-Montagne, municipi al departament de Saona i Loira (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Fleury-sur-Orne, municipi al departament de Calvados (regió de Normandia, França)
 Fleury-la-Rivière, municipi al departament del Marne (regió del Gran Est, França)
 Fleury-la-Vallée, municipi al departament del Yonne (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Ambly-Fleury, municipi al departament de les Ardenes (regió del Gran Est, França)
 Cantó de Fleury-sur-Andelle, cantó al districte de Les Andelys (departament de l'Eure, França)
 Cantó de Fleury-les-Aubrais, cantó al districte d'Orléans (departament de Loiret, França)
 Fontenay-le-Fleury, municipi al departament d'Yvelines (regió d'Illa de França)
 Biografies:
  Claude Fleury (París, 1640 - 1723), eclesiàstic cistercenc, historiador de l'Església i advocat francès
 Georges Fleury (Orleans, 1878 - Créteil, 1968), ciclista francès que va córrer entre 1904 i 1911
 Jean Théodore Fleury (Saint-Révérien, 1843 - Belac, 1915), polític francès, prefecte dels
 Joseph-Nicolas Robert-Fleury (Colònia, 1797 - París, 1890), pintor alemany
 Marc Fleury (París, 1968), emprenedor fundador de l'empresa JBoss
 Louis Fleury (Lió, 1878 — París, 1926), compositor i flautista francès
 Tony Robert-Fleury (1837 – 1911), pintor francès, conegut principalment per escenes històriques